Agnieszka Bednarek (1986-), joueuse de volley-ball polonaise.
 Jan Bednarek (1996(), footballeur international polonais.
 Kenneth Bednarek (1998-), athlète américain.
 Sylwester Bednarek (1989-), athlète polonais, spécialiste du saut en hauteur. 
 Tomasz Bednarek (1981-), joueur de tennis polonais.